Getholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Getholm (del av Keistiö, Iniö), Åboland, 
 Getholm (vid Jumo, Iniö), Åboland, 
 Getholm (vid Perkala, Iniö), Åboland, 
 Getholm, Houtskär, Åboland, 
 Getholm, Esbo, Nyland,

Se även
Getholmen

Robotskapade Finlandförgreningar